Па́житник () — род растений семейства Бобовые подсемейства Мотыльковые ().

Синонимы

Ботаническое описание 
Однолетние и многолетние растения.

Листья тройчатые.

Цветки расположены в пазухах листьев, обычно собраны в зонтиковидные или кистевидные соцветия, реже одиночные. Венчик жёлтый, голубой или фиолетовый.

Боб цилиндрический, иногда сжатый, обычно линейный или плоский, обычно с длинным носиком.

Виды 
Наиболее известные представители — пажитник сенной (Trigonella foenum-graecum) и пажитник голубой (Trigonella caerulea).

По информации базы данных The Plant List, род включает 95 видов:

Примечания

Ссылки 

 
  

Мотыльковые
Флора Европы